Montorio bezeichnet
 Montorio (Burgos), Ort und Gemeinde in der Provinz Burgos in der nordspanischen Autonomen Region Kastilien-León
 Montorio al Vomano, italienische Gemeinde 
 Montorio nei Frentani, italienische Gemeinde
 Montorio Romano, italienische Gemeinde 
 Montorio, Ortsteil der italienischen Gemeinde Monzuno

Montorio ist der Familienname folgender Personen:
 Daniel Montorio (1904–1982), spanischer Komponist
 Guido Roncalli di Montorio (* 1890), italienischer Diplomat